Жмурово — село в Михайловском районе Рязанской области России, административный центр Жмуровского сельского поселения.

Глава сельского поселения — Маринина Наталья Вячеславовна

История 
Усадьба села Жмурово (бывший Михайловский уезд) основана в середине XVIII века полковником Д.Л. Измайловым (1737-1779), женатым на  графине Е.И. Гендриковой (г/р 1745). Далее селом владел их сын губернский предводитель дворянства генерал-лейтенант Л.Д. Измайлов (1764-1834), затем его племянник действительный статский советник граф П.Д. Толстой (1797-1875), женатый на баронессе С.Г. Аретин (1807-1893).

Сохранились остатки усадебного парка и обсадка сада. В селе находится заброшенная приходская церковь Дмитрия Солунского 1870-1880 годов постройки.

Население

Достопримечательности 
 Жмуровский дом культуры
 здание сельского совета
 церковь
 стадион, вместимостью до 50 человек (стоячие места)

Примечания 

Населённые пункты Михайловского района (Рязанская область)